Каррара () — місто в Італії, у провінції Масса-Каррара в регіоні Тоскана.
 Каррара — узагальнена назва групи найбільших у світі родовищ мармуру на заході Італії, біля міста Каррара, підніжжя Апуанських Альп.